Christofferson est un patronyme porté notamment par :

  (1945-), apôtre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ;
 Debra Christofferson (1963-), actrice américaine ;
  (1886-1945), aviatrice, tireuse d'élite et technicienne en radiologie américaine ;
 , personnalité politique américaine ;
 Michael Christofferson, historien américain ;
  (1890-1916), pionnier de l'aviation américain.